ISO 3166-2:TR — запис стандарту ISO 3166-2, частина стандарту ISO 3166 для Туреччини, опублікована Міжнародною організацією зі стандартизації (International Organization for Standardization; ISO) яка визначає коди для адміністративно-територіальних одиниць першого рівня (наприклад,
провінцій, регіонів, областей або штатів) всіх країн, які мають коди в ISO 3166-1.

Наразі для Туреччини коди ISO 3166-2 визначені для 81 провінції.

Кожен код складається з двох частин, розділених дефісом. Перша частина —
, код ISO 3166-1 alpha-2 Туреччини. Друга частина — дві цифри:
 01–67: провінції станом на середину 1980-их
 68–71: провінції створені в 1989
 72–73: провінції створені в 1990
 74: провінція створена в 1991
 75–76: провінції створені в 1994
 77–79: провінції створені в 1995
 80: провінція створена в 1997
 81: провінція створена в 1999

The digits are currently used in vehicle registration plates and postal codes. The codes 01–67 are assigned in Turkish alphabetical order, except Kahramanmaraş and Şanlıurfa, whose codes are assigned based on their historic names, Maraş and Urfa respectively.

Поточні коди 
Subdivision names are listed as in the ISO 3166-2 standard published by the ISO 3166 Maintenance Agency (ISO 3166/MA).

Назви провінцій відсортовані за Турецький алфавітом: a-c, ç, d-g, ğ, h, ı, i-o, ö, p-s, ş, t-u, ü, v-z.

Click on the button in the header to sort each column.

Зміни 
Зміни до першої публікації ISO 3166-2, опублікованої у 1998 році, були оприлюднені в наступних бюлетенях ISO 3166/MA:

Див. також 
 :Категорія:Провінції Туреччини
 (категорія)

Посилання 
 ISO Online Browsing Platform: TR 
 Провінції Туреччини , Statoids.com

ISO 3166-2
2:TR
Списки:Туреччина